Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Jean-Louis Haillet e Yannick Noah 6-4, 6-4

Teste di serie

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)

 Gianni Marchetti /  Enzo Vattuone (quarti di finale)
 Joakim Nyström /  Magnus Tideman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1982